Böcking ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Böcking (1781–1824), deutscher Kaufmann, Tuchfabrikant und preußischer Landrat
 Daniel Böcking (* 1977), deutscher Journalist und Autor
 Eduard Böcking (1802–1870), deutscher Jurist und Historiker
 Eduard Sigismund Böcking (1842–1916), deutscher Industrieller
 Georg Böcking (1790–1870), deutscher Lederfabrikant
 Hans-Joachim Böcking (* 1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich Böcking (1785–1862), deutscher Bergrat und Bürgermeister in Saarbrücken
 Horst Schmidt-Böcking (* 1939), deutscher Physiker
 Kai Böcking (* 1964), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Karl Böcking (1815–1895), deutscher Industrieller der Montanindustrie
 Rudolf Böcking (1843–1918), deutscher Eisenindustrieller
 Werner Böcking (1929–2021), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Bankhaus Böcking, Karcher & Cie in Kaiserslautern
 Pöcking